Campionesen bezeichnet:

 die Einwohner von Campione d’Italia
 Campionesen (Künstler), in der Kunstgeschichte einige aus Campione stammende mittelalterliche Bildhauer und Baumeister